В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Яюк Басукі і Міягі Нана 7–6(0), 3–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Дженні Бірн /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (фінал)
 Ніколь Арендт /  Крістін Кунс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open